Sa'a – comune del Camerun
 207717 Sa'a – asteroide della fascia principale
 Lingua Sa'a – una lingua oceanica, parlata nelle isole Salomone